

Prénom 
Aiko est un prénom masculin et féminin germanique.

Aiko (ou Aïko en version francisée) est aussi un prénom féminin japonais.

Nom 
Aiko peut aussi désigner :
 Aiko, un robot humanoïde canadien à l'apparence féminine ;
 Aiko, une chanteuse japonaise de JPop.

Homonymie de prénom